Hafke ist der Familienname von

 Hans Günter Hafke (1949–2011), Landtagsabgeordneter (SPD)
 Marcel Hafke (* 1982), Landtagsabgeordneter (FDP)